Csehország
 Višňové, település a Znojmói járásban
 Szlovákia
 Alsóvisnyó (szlovákul Višňové), község a Vágújhelyi járásban
 Felsővisnyó (szlovákul Višňové), község a Zsolnai járásban
 Kisvisnyó (szlovákul Višňové), község a Nagyrőcei járásban